Samia — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Arsenurinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Samia cynthia (Drury, 1773) — Китай, Индия, Малайзия, Индокитай, Ява, Япония, Филиппины и Европа
 Samia tetrica (Rebel, 1923) — Борнео и полуостровная Малайзия
 Samia insularis Vollenhoven
 Samia luzonica Watson — Филиппины и Сулавеси
 Samia watsoni (Oberthür, 1914) — Западный Китай

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Павлиноглазки
Роды чешуекрылых